5. Flotte steht für:

 5. Flotte (Japanisches Kaiserreich), Flotte der Kaiserlich Japanischen Marine
 5. Luftflotte (Japanisches Kaiserreich), Luftflotte der Kaiserlich Japanischen Marine
 United States Fifth Fleet, Flotte der United States Navy, siehe United States Navy #Fünfte Flotte, Naher Osten
 Luftflotte 5, Luftflotte der Luftwaffe der Wehrmacht
 Fifth Air Force, bis heute aktive Luftflotte der United States Air Force